La expresión La lista puede referirse a:

 El título en castellano de la película Deception.                            

 El concurso de televisión La lista.